Skate Canada International 2005 года — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2005—2006. Прошёл в городе Сент-Джонс со 27 по 30 октября 2005 года на арене «Mile One Stadium» (ныне называется «Mile One Centre»).

Соревнования проводились в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ
 Официальный сайт

2005 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2005 году
Фигурное катание в сезоне 2005/2006
Спортивные соревнования в Сент-Джонсе (Ньюфаундленд и Лабрадор)
Октябрь 2005 года